Mortefontaine ist der Name mehrerer französischer Gemeinden:

 Mortefontaine (Aisne)
 Mortefontaine (Oise)

Mit Namenszusatz:

 Mortefontaine-en-Thelle, Département Oise